Aragonés kan syfta på

 Luis Aragonés (1938–2014), en spansk fotbollsspelare och fotbollstränare
 Sergio Aragonés (1937–), en spansk-mexikansk-amerikansk serietecknare